Вољевац може бити:

 Вољевац (Фојница), насељено мјесто у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ
 Вољевац (Горњи Вакуф-Ускопље), насељено мјесто у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ